Осташевская:

Топоним 
Название нескольких населённых пунктов:
 Осташевская — деревня в Вельском районе Архангельской области (Благовещенское сельское поселение).
 Осташевская — деревня в Вельском районе Архангельской области (Пуйское сельское поселение).
 Осташевская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области (Приозёрное сельское поселение).
 Осташевская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области (Ухотское сельское поселение).
 Осташевская — деревня в Коношском районе Архангельской области (Вохтомское сельское поселение).
 Осташевская — деревня в Коношском районе Архангельской области (Тавреньгское сельское поселение).
 Осташевская — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Осташевская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Осташевская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.

Фамилия 
 Осташевская, Галина Трофимовна (1926—2013) — советская и украинская театральная актриса, заслуженная артистка Украины.